Harpale, Harpalos ou Harpalus (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :

Astronomie 
 Harpale, astronome grec (480 av. J.-C.-?) ;
 Harpalus, cratère lunaire.

Patronyme macédonien 
 Harpale, trésorier d'Alexandre le Grand, au centre de l’affaire d'Harpale (324-323 av. J.-C.) ;

Entomologie 
 Harpalus, genre d'insectes de la famille des Carabidae  ;